Erhe bezeichnet:

 Erhe (Renhuai) (二合镇), Großgemeinde der Stadt Renhuai in der chinesischen Provinz Guizhou
 Erhe (Wuchang) (二河乡), Gemeinde der Stadt Wuchang in der chinesischen Provinz Heilongjiang